Кастроверде-де-Кампос ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 64,00 км². Население — 368 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Саморы